

Geografia 
Francia
 Munster - comune nel dipartimento dell'Alto Reno
 Munster - comune nel dipartimento della Mosella

Germania
 Munster - città della Bassa Sassonia

Irlanda
 Munster, provincia 

Stati Uniti d'America
 Munster, città dello stato dell'Indiana
 Munster, città dello stato della Pennsylvania

Sport 
 Munster Rugby -  franchise provinciale irlandese di rugby a 15 del territorio omonimo

Televisione 
 Munster - cognome di famiglia immaginaria di mostri protagonisti di un franchise televisivo e cinematografico

Pagine correlate 
 Münster (disambigua)
 The Munsters